Parijski () ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Nikolajewitsch Parijski (* 1932), russischer Astronom